Eusebio Sacristán Mena (1964-), footballeur espagnol ;
 Iván Cuéllar Sacristán (1984-), footballeur espagnol ;
 José Sacristán (1937-), acteur et réalisateur espagnol.

Voir aussi 
 
Patronyme hispanique